Paseky bezeichnet in Tschechien:

 Paseky, Gemeinde im Okres Písek
 Paseky nad Jizerou (Pasek), Gemeinde im Okres Semily

 Paseky, Ortsteil von Horní Stropnice im Okres České Budějovice
 Paseky, Ortsteil von Proseč u Skutče im Okres Chrudim
 Paseky, Ortsteil von Hřibiny-Ledská im Okres Rychnov nad Kněžnou
 Paseky, Ortsteil von Osečany im Okres Příbram
 Paseky, Ortslage von Albrechtice u Českého Těšína, Okres Karviná
 Paseky, Ortslage von Bordovice, Okres Nový Jičín
 Paseky, Ortslage von České Libchavy, Okres Ústí nad Orlicí
 Paseky, Ortslage von Dobruška, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Paseky, Ortslage von Frýdlant nad Ostravicí, Okres Frýdek-Místek
 Paseky, Ortslage von Horní Bradlo, Okres Okres Chrudim
 Paseky, Ortslage von Horní Stropnice, Okres České Budějovice
 Paseky, Ortslage von Hošťálková, Okres Vsetín
 Paseky, Ortslage von Košíky, Okres Uherské Hradiště
 Paseky, Ortslage von Líšnice u Mohelnice, Okres Šumperk
 Paseky, Ortslage von Lukavec u Hořic, Okres Jičín
 Paseky, Ortslage von Nedašova Lhota, Okres Zlín
 Paseky, Ortslage von Osečany, Okres Příbram
 Paseky, Ortslage von Ostrava, Okres Ostrava-město
 Paseky, Ortslage von Pitín, Okres Uherské Hradiště
 Paseky, Ortslage von Příbor, Okres Nový Jičín
 Paseky, Ortslage von Proseč u Skutče, Okres Chrudim
 Paseky, Ortslage von Rajnochovice, Okres Kroměříž
 Paseky, Ortslage von Šilheřovice, Okres Opava
 Paseky, Ortslage von Třinec, Okres Frýdek-Místek
 Paseky, Ortslage von Valašské Meziříčí, Okres Vsetín
 Paseky, Ortslage von Vápenice, Okres Uherské Hradiště
 Paseky, Ortslage von Závišice, Okres Nový Jičín
 Paseky, Ortslage von Zděchov, Okres Vsetín
 Paseky, Ortslage von Zlín, Okres Zlín
 Paseky 1.díl, Ortslage von Stříbrnice u Uherského Hradiště, Okres Uherské Hradiště
 Paseky 2.díl, Ortslage von Medlovice u Uherského Hradiště, Okres Uherské Hradiště

 Chrastěšovské Paseky, Ortslage von Vizovice, Okres Zlín
 Dachovské Paseky, Ortslage von Miřetice u Nasavrk, Okres Chrudim
 Dolení Paseky, Ortsteil von Světlá pod Ještědem, Okres Liberec
 Dolní Paseky, Ortsteil von Aš, Okres Cheb
 Dolní Paseky, Ortslage von Březnice u Zlína, Okres Zlin
 Dolní Paseky, Ortslage von Rožnov pod Radhoštěm, Okres Vsetín
 Dominikální Paseky, Ortsteil von Bratkovice, Okres Příbram
 Hajdovy Paseky, Ortslage von Zděchov, Okres Vsetín
 Hoření Paseky, Ortsteil von Světlá pod Ještědem, Okres Liberec
 Horní Paseky, Ortsteil von Aš, Okres Cheb
 Horní Paseky, Ortslage von Březnice u Zlína, Okres Zlin
 Horní Paseky, Ortslage von Rožnov pod Radhoštěm, Okres Vsetín
 Horní Paseky, Ortslage von Rožnov pod Radhoštěm, Okres Vsetín
 Jablonecké Paseky, Ortsteil von Jablonec nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou
 Jaroslavické Paseky, Ortslage von Zlin, Okres Zlin
 Jimramovské Paseky, Ortsteil von Nový Jimramov, Okres Žďár nad Sázavou
 Koryčanské Paseky, Ortslage von Rožnov pod Radhoštěm, Okres Vsetín
 Křížlické Paseky, Ortslage von Jestřabí v Krkonoších, Okres Semily
 Krupínské Paseky, Ortslage von Miřetice u Nasavrk, Okres Chrudim
 Lhotské Paseky, Ortslage von Lhota u Vsetína, Okres Vsetín
 Libotínské Paseky, Ortslage von Štramberk, Okres 	Nový Jičín
 Lípa-Paseky, Ortslage von Lípa nad Dřevnicí, Okres 	Zlín
 Německé Paseky, seit 1946 Kardavec, Ortsteil von Hluboš, Okres Příbram
 Obůrky-Paseky, Ortslage von Zlin, Okres Zlin
 Popelišovy Paseky, Ortslage von Lidečko, Okres Vsetín
 Roudnické Paseky, Ortslage von Jestřabí v Krkonoších, Okres Semily
 Roženecké Paseky, Ortsteil von Věcov, Okres Žďár nad Sázavou
 Rybské Paseky, Ortslage von Štramberk, Okres 	Nový Jičín
 Šťákovy Paseky, Ortslage von Zlin, Okres Zlin
 Střítežské Paseky, Ortslage von Střítež nad Bečvou, Okres Vsetín
 Videčské Paseky, Ortslage von Vidče, Okres Vsetín
 Vráblovy Paseky, Ortslage von Lužná u Vsetína, Okres Vsetín
 Zlínské Paseky, Ortslage von Zlín, Okres Zlín